Gehschule steht für

 physiotherapeutische Einrichtungen, in denen Prothesenträger lernen, mit ihrer Prothese zu gehen. 

 das Laufgitter.